Onix – Pokémon della prima generazione
ONIX – protocollo di comunicazione
Chevrolet Onix – utilitaria prodotta dalla Chevrolet

Pagine correlate
Onyx